Petit Tibet (archaïsme Petit Thibet) désigne, selon le cas :

 le Baltistan, une région du nord du Pakistan ;
 le Ladakh, une région du nord de l'Inde ;
 le Baltistan et le Ladakh pris ensemble et constituant la partie occidentale du Tibet ; 
 le .

Références